Taraclia se poate referi la:

 Localități și denumiri geografice din Republica Moldova
 Taraclia - sat din cadrul comunei Plopi din raionul Cantemir
 Taraclia - sat din cadrul comunei Sadîc din raionul Cantemir
 Taraclia - localitate centru de comună din raionul Căușeni
 Taraclia - Oraș, capitala raionului Taraclia
 Taraclia de Salcie - localitate centru de comună din raionul Cahul
 Taraclia - raion din Republica Moldova
 Taraclia - un fost județ din Republica Moldova, care a existat între 1999 și 2003

Localități omonime din Republica Moldova